Стам — фамилия.

Известные носители:

 Стам, Боб (1918—1986) — нидерландский футболист и тренер.
 Стам, Георг (1905—1995) — нидерландский органист и композитор.
 Стам, Игорь Михайлович (род. 1983) — актёр кино.
 Стам, Март (1899—1986) — голландский архитектор, градостроитель, дизайнер мебели, преподаватель Баухауза. 
 Стам, Ронни (род. 1984) — нидерландский футболист.
 Стам, Соломон Моисеевич (1913—2010) — российский историк-медиевист, доктор исторических наук, заслуженный профессор Саратовского государственного университета.
 Стам, Ян (1913—1981) — нидерландский футболист и бейсболист.
 Стам, Яп (род. 1972) — нидерландский футболист.